Capsule (België), Belgische alternatieve band
Capsule (band), Japanse popband
Capsule (doseringsvorm)
Capsule (omhulsel), omhulsel bij de opening en hals van een (wijn)fles
Ruimtecapsule